David Lee peut désigner :
 David Lee (1931-), prix Nobel de physique américain ;
 David Lee (1938-2008), ingénieur du son ;
 David Lee (1958-), ingénieur du son australien ;
 David Lee (1958-), joueur singapourien de football ;
 David Lee (1982-), joueur américain de volley-ball ;
 David Lee (1983-), joueur américain de basket-ball.